Adam Bieńkowski, urzędnik
 Adam Bieńkowski, oficer kawalerii
 Adam Bieńkowski, zapaśnik
 Adam Bieńkowski, piłkarz